

Сезон 1

Сезон 2

Сезон 3 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
! Епизод №
! Отпаднал
|-
! 1
| style="text-align:center;"| —
|-
! 2
| style="text-align:center;"| Циркът
|-
! 3
| style="text-align:center;"| Куфарът 
|-
! 4
| style="text-align:center;"| Гларусът 
|-
! 5
| style="text-align:center;"| Порцеланът
|-
! 6
| style="text-align:center;"| Малинката
|-
! 7
| style="text-align:center;"| Букетът
|-
! 8
| style="text-align:center;"| Заекът
|-
! 9
| style="text-align:center;"| Прилепът
|-
! 10 (1/8-финал)
| style="text-align:center;"| Перлата
|-
! 11 (1/4-финал)
| style="text-align:center;"| Самураят
|-
! 12 (1/2-финал)
| style="text-align:center;"| Камъкът
|-
! 13 (финал)
| style="text-align:center;"| Носорогът (трето място)Гъбарко (второ място)Госпожицата (победител)
Списъци с епизоди на сериали за пренаписване
Телевизионни предавания, излъчвани през 20 век